Steinke ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Steinke (1881–1945), deutscher Eishockeyspieler
 Christian Steinke, deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Edith Steinke (* um 1939), deutsche Tischtennisspielerin
 Eduard Gottfried Steinke (1899–1963), deutscher Physiker
 Erika Steinke (1905–2005), deutsche Politikerin (CDU), nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete
 Falko Steinke (* 1985), deutscher Volleyballspieler
 Greg Steinke (* 1942), US-amerikanischer Komponist, Musikpädagoge und Oboist
 Hubert Steinke (* 1966), Schweizer Medizinhistoriker
 Jessica Steinke (* 1968), deutsche Theaterregisseurin
 Jürgen Steinke (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Katrin Steinke (* 1961), deutsche Schauspielerin
 Kersten Steinke (* 1958), deutsche Politikerin
 Martin Steinke (1882–1966), deutscher Buddhist und Schriftsteller
 Michael Steinke (* 1944), deutscher Regisseur und Kameramann
 Oliver Steinke (* 1969), deutschsprachiger Schriftsteller
 Philipp Steinke, deutscher Komponist, Musiker und Musikproduzent
 René Steinke (* 1963), deutscher Schauspieler
 Ronen Steinke (* 1983), deutscher Journalist
 Stefan Steinke (* 1973), deutscher Handballspieler
 Udo Steinke (1942–1999), deutschsprachiger Schriftsteller
 Willy Steinke (1908–1996), deutscher Politiker (SPD), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter
 Yvonne Steinke (* 1975), deutsche Sportschützin

Siehe auch:
 Steimke